Ce nom peut faire référence à :
 Tursa, divinité ombrienne.
 Tursa, dôme sur la planète Vénus, nommé d'après la divinité.
 Tursa, un label anglais.
 Tursa, un village de la commune estonienne de Mõniste.